F40, F-40 ou F.40 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Farman F.40, un avion de reconnaissance français ;
 HMS Roberts (F40), un petit cuirassé de la Royal Navy.

Médecine 
 Troubles anxieux phobiques, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 F-40, nom OTAN du carburant JP-4.

Automobiles
 BMW Série 1 (F40), troisième génération de la BMW Série 1 ;
 Ferrari F40, une voiture du constructeur italien Ferrari.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres